Джо́ди Дэ́вид Ше́ктер  — южноафриканский автогонщик и предприниматель. Единственный в истории чемпион мира Формулы-1 африканского происхождения (1979 года).

Общая информация 
Джоди не единственный автогонщик в семье — его старший брат Ян также занимался кольцевым автоспортом и был пилотом Формулы-1.

Шектер был дважды женат: его первая супруга Памела родила ему двух сыновей — Тоби и Томаса; а вторая супруга Клер — сразу четырёх детей: Хьюго, Фредди, Илу и Поппи.

После ухода из гонок Джоди основал компанию FATS Inc., занимавшуюся созданием симуляторов огнестрельного оружия. Компания была весьма успешна, но через какое-то время Шектер-старший был вынужден её продать для финансирования ранних стадий гоночной карьеры своих сыновей. В последние годы южноафриканец увлёкся сельским хозяйством, купив в Хэмпшире ферму для производства экологически чистых продуктов питания. Он также участвует в различных передачах, пропагандирующих отказ от ГМО. В 2009 году Джоди объявил о желании заняться производством биодинамических игристых вин.

Завершив активные выступления, южноафриканец тем не менее не потерял связь с автоспортом: периодически он принимает участие в различных любительских соревнованиях и рекламных акциях. В 1999 году британский телеканал ITV задействовал его в качестве приглашённого комментатора на Гран-при Сан-Марино.

Спортивная карьера 

Как и у многих гонщиков, первым опытом Джоди в автоспорте стало участие в картинговых соревнованиях: в 12 лет он впервые сел за руль подобной техники, позже некоторое время занимался мотоспортом, участвовал в южноафриканских кузовных сериях. Когда увлечение гонками переросло в серьёзное занятие, Шектер попробовал себя в местных формульных сериях и к 1970 году смог достичь здесь пика, выиграв национальное первенство Формулы-Форд. В качестве бонуса к титулу организаторы предоставили Джоди путёвку в Великобританию и оплаченный сезон в местном первенстве на этой же технике.

В Европе Джоди за год смог неплохо проявить себя в различных соревнованиях на технике Формулы-Форд и Формулы-3, выиграл несколько гонок. На быстрого дебютанта обратили внимание в McLaren Racing, предложив ему выступать за них в гонках Формулы-2. Достаточно успешно выступив в первых же стартах на этом уровне Шектер к концу года добивается шанса принять участие в нескольких гонках на технике Формулы-1. И на этом уровне южноафриканец быстро показывает присущую ему скорость, но менеджмент команды с неохотой идёт на перемены среди своих гонщиков и хоть и подписывает с Джоди контракт на сезон-1973, но даёт ему возможность принять участие лишь в пяти гонках. На гонке в Сильверстоуне они убеждаются в правильности своего выбора: Шектер перестарался в стартовой толчее и спровоцировал массовый завал.

Также в этот период южноафриканец шлифует своё гоночное мастерство в различных европейских и американских кузовных сериях, а также принимает участие в гонках в классе Формула-5000 и Формула-2. Наиболее удачно складывается сезон-1973 в американском первенстве Формулы-5000, где выиграв четыре гонки в девяти стартах Джоди завоёвывает чемпионский титул. Подающий надежды гонщик привлёк внимание многих команд Формулы-1, но наиболее удачливым оказывается Кен Тиррелл, подписавший с Шектером полноценный контракт первого пилота.

Южноафриканец проводит в Tyrrell Racing Organisation три сезона, одерживает четыре победы (в том числе победив на домашней гонке в Кьялами в 1975 году) и дважды становится призёром личного зачёта чемпионата. В 1976 году Джоди пилотировал уникальный шестиколёсный болид Tyrrell P34, выиграв на нём свой первый поул в чемпионате мира.

Договориться об очередном продлении контракта не удаётся и сезон-1977 Шектер начинает в составе Walter Wolf Racing. Выбор Джоди многими воспринимался как понижение в уровне, но южноафриканец и его команда удивили многих, сначала выиграв дебютную гонку, а затем весь сезон борясь за лидерские позиции в личном зачёте. В итоге Шектер выиграл три гонки и проиграл в чемпионате лишь Ники Лауде. В дальнейшем команда не смогла выдержать заданный темп и после окончания сезона-1978 южноафриканец ушёл в Ferrari.

Момент для перехода вновь был выбран как нельзя удачно: итальянцы имели в том сезоне лучшую машину, позволившую её пилотам выиграть шесть из пятнадцати гонок сезона и занять две верхние строчки в личном зачёте. Более расчётливый и опытный Джоди выиграл внутрикомандную борьбу у Жиля Вильнёва и с преимуществом в четыре очка стал чемпионом мира. Столь яркий дебют в итальянской команде не имел продолжения: при разработке машины для сезона-1980 команда выбрала неправильную стратегию, что привело к грандиозному провалу: канадец и южноафриканец с трудом финишировали в очках, а в квалификациях, зачастую, боролись не за позицию на стартовой решётке, а просто за право выйти на старт. Столь большая неудача привела к потере мотивации для Шектера в участии в гонках и по окончании сезона он досрочно завершил карьеру гонщика. Глубина того кризиса оказалась столь велика, что в следующий раз итальянская команда смогла не только бороться за личный титул, но и выиграть его лишь в 2000 году.

В 1983 году Шектер стал первым автогонщиком, включённым в Международный еврейский спортивный зал славы.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки формульного типа

Формула-1

Статистика в чемпионате мира 

! Место
! Очки
|-
!
! Yardley Team McLaren
! M19A
! Cosworth V8

|
|
|
|
|

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Yardley Team McLaren
! M19A
!rowspan=2| Cosworth V8

||||||||||||||||||||||||||||

|-
! M23
||||||

|
|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Elf Team Tyrrell
! 006
!rowspan=2| Cosworth V8

||||||||||||||||||||||||
|
|

|-
! 007
||||||

|
|
|-
!
! Elf Team Tyrrell
! 007
! Cosworth V8

|
|
|

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Elf Team Tyrrell
! 007
!rowspan=2| Cosworth V8

||||||||||||||||||||||||
|

|-
! P34
||||||||

|
|-
!rowspan=3|
!rowspan=3| Walter Wolf Racing
! WR1
!rowspan=3| Cosworth V8

||

||

||

||||||

||

||

|-
! WR2
||||||||

||||||||||

||

||

||||
|-
! WR3
||||||||||||

||

||||

||||||||

|-
!rowspan=5|
!rowspan=5| Walter Wolf Racing
! WR4
!rowspan=5| Cosworth V8

||||||||||||||||||||||||||||||
|

|-
! WR1
||

||

||||||||||||||||||||
|
|-
! WR3
||||||

||||||||||||||||||||||||
|
|-
! W5
||||||||||||

||

||||
|
|-
! WR6
||||||||||||||||||||||||

||

|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Scuderia Ferrari
! 312 T3
!rowspan=2| Ferrari 015 B12

||||||||||||||||||||||||||
|
|

|-
! 312 T4
||||

|
|
|-
!
! Scuderia Ferrari
! 312 T5
! Ferrari 015 B12

|
|
|

|}

Результаты по внезачётных гонках

Примечания

Ссылки 

 
 Статья о Джоди на сайте f1news.ru

Родившиеся в Ист-Лондоне
Автогонщики ЮАР
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Формулы-1 из ЮАР
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на McLaren
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Tyrrell
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Wolf
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Победители Гран-при Формулы-1
Чемпионы Формулы-1
Пилоты Международной Гонки чемпионов
Члены Международного еврейского спортивного зала славы
Предприниматели ЮАР